Rape steht für:
 die traditionelle Bezeichnung der politischen Untergliederung des County of Sussex, siehe Rape (Sussex)
 Vergewaltigung (englischer Begriff)
 einen Song auf dem Debütalbum «Internal Affairs» des amerikanischen Rappers Pharoahe Monch aus dem Jahr 1999
 ein Gedicht der amerikanischen Dichterin Adrienne Rich aus dem Jahr 1973
 Rape (Band)

Siehe auch:
 La Râpe